Trin kan syfta på:
 Carl Bernhard von Trinius – tysk botaniker med auktorsnamnet Trin

Geografi

Bulgarien 

 Trn (ort i Bulgarien, Pernik), Obsjtina Trn,

Italien 

 Trino, ort och kommun i provinsen Vercelli, Piemonte

Schweiz 

 Trin, ort och kommun, Graubünden, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar